Die Sparta Prague Open 2013 waren ein Damen-Tennisturnier in Prag. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2013 und fand vom 11. bis 19. Mai 2013 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 

ITF Women’s Circuit 2013
Tennisturnier in Prag